Рисовий папір - папір для письма, зроблений з рисової соломи.
 Рисовий папір (їстівний) - галети, зроблені з рисового борошна.
 Японський папір Васі - часто помилково називається рисовим. Насправді робиться з «паперового дерева».